Letnie Grand Prix w kombinacji norweskiej 2014 – siedemnasta edycja LGP w historii kombinacji norweskiej. Sezon składa się z czterech konkursów indywidualnych i jednego sprintu drużynowego. Rywalizacja rozpocznie się 23 sierpnia 2014 w Oberwiesenthal, a zakończy 30 sierpnia 2014 w Oberstdorfie. Tytuł sprzed roku bronili Austriak Bernhard Gruber i Japończyk Akito Watabe. Najlepszy w cyklu okazał się Johannes Rydzek, który zwyciężył we wszystkich konkursach.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Sezon 2014/2015 w kombinacji norweskiej
Sport w Oberstdorfie
Sport w Oberwiesenthal
Sport w Villach
2014 w Austrii
2014 w Niemczech